Blok Narodowy (Bułgaria) (Народен блок) – koalicja kilku bułgarskich partii politycznych zawiązana w 1931
 Blok Narodowy (Hiszpania) (Bloque Nacional) – zbrojne ramię Akcji Hiszpańskiej utworzone w 1933
 Blok Narodowy (Francja) (Bloc national) – francuska koalicja polityczna sformowana w 1919
 Blok Narodowy (Syria) – syryjska partia polityczna utworzona w 1926